La batalla de Málaga puede referirse a:

Toma de Málaga de 1487, sitio y toma de la ciudad en el contexto de la Guerra de Granada, hacia el final de la Reconquista.
Batalla de Málaga de 1704, combate naval de la Guerra de Sucesión Española.
Batalla de Málaga de 1937, batalla de la Guerra Civil Española.